Потіївка:
 Потіївка — село в Житомирському районі Житомирської області
 Потіївка — село в Білоцерківському районі Київської області
 Потіївка — місцевість у Фастові
 Потіївка — колійний пост Південно-Західної залізниці